Un boulon d'ancrage est un dispositif mécanique d'ancrage qui peut désigner:
 Boulon à roche
 une tige d'ancrage boulonnée